Supervize může být:

 vrchní dohled – základní význam
 supervize (personalistika) – pojem z oblasti celoživotního vzdělávání